Karveel (scheepstype), een scheepstype
 Karveel (Lelystad), een buurt in Lelystad